Georg Michaelis hießen:
 Georg Michaelis, preußische Ministerpräsident und Reichskanzler 
 Georg Michaelis (Eisenbahner),  Präsident der Königlich Preußischen und Großherzoglich Hessischen Eisenbahndirektion Mainz,